TMC eller tmc har flere betydninger:
 Thy Music Collective
 TMC (tv-kanal)
 Traffic Message Channel